Ibn Sina bezeichnet:
 Avicenna (um 980–1037), persischer Gelehrter
 Ibn Sina (Oper), Oper von Michiel Borstlap